

Persone 
 Agostino Casaroli – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Valentina Casaroli – calciatrice italiana
 Walter Casaroli – calciatore italiano

Altro 
 La banda Casaroli – film del 1962 diretto da Florestano Vancini